A estela de Armazi de Vespasiano () é uma estela com inscrições da Grécia Antiga encontrados em 1867 em Armazi, próximo de Mtsqueta, na antiga capital do Reino da Ibéria. Nela lembra-se a reforma da fortificação dos muros de Armazi pelo imperador romano Vespasiano . Além disso, a inscrição menciona os imperadores Tito  e Domiciano , os reis Farasmanes I  e Mitrídates I  e o príncipe Amazaspo.

A inscrição é datada em 75. O topo da estela está perdido. Segundo o professor David Braund, o texto perdido estava em latim ou armazico (desenvolvido do aramaico). Cyril Toumanoff identifica Amazaspes com o rei ibério Amazaspo I , embora possa ser o príncipe real Amazaspo, filho de Farasmanes I, que é conhecido do Epigrama de Amazaspo encontrado em Roma.

Inscrição

Bibliografia 

 
 
 
 
 

Achados arqueológicos
Inscrições gregas na Roma Antiga
Projetos de construção da dinastia flaviana
Dinastia farnabázida
Estelas
1867
75